Генрих Йозеф Йоханн фон Ауэршперг (; 24 июня 1697, Вена — 9 февраля 1783, Вена) — австрийский государственный деятель, 4-й имперский князь фон Ауэршперг (1713—1783), князь Зембицкий (герцог Мюнстерберг) (1713—1783), 3-й губернатор Галиции и Лодомерии (1774—1780).

Биография 
Родился 24 июня 1697 года в Вене. Младший (третий) сын Франца Карла фон Ауэршперга (1660—1713), 3-го имперского князя фон Ауэршперга и князя Зембицкого (1705—1713), и его жены Марии Терезы фон Раппах (1660—1741). Его старший брат Леопольд (1694—1704) умер в возрасте 10 лет, и Генрих Йозеф стал единственным наследником отца. В 1715 году принц приехал в Силезию и в течение одного года находился в Зембицком княжестве. Он планировал перестроить замок в Зомбковицах, потратил на эти цели 8 000 талеров, а дополнительные деньги потребовал с жителей Зомбковице-Слёнске. После проведения определенных работ принц прекратил строительство из-за высокой стоимости.

До 1738 года Генрих Йозеф Йоханн занимал должность гофмаршала при дворе императора Священной Римской империи Карла VI Габсбурга. В 1740—1765 годах при дворе императрицы Марии-Терезии был обер-шталмейстером и обер-камергером. В это время становится близким другом императора Франца I Лотарингского.

В 1774—1780 годах Генрих Йозеф Йоханн фон Ауэршперг занимал должность губернатора Галиции и Лодомерии. В то же время был президентом Королевского клуба. Император Франц I в 1745 году назначил князя Ауэршперга генерал-фельдмаршалом. Император Священной Римской империи Иосиф II предоставил ему должность обер-гофмейстера.

Браки и дети 
Генрих Йозеф Йоханн фон Ауэршперг был дважды женат. 21 мая 1719 года он женился первым браком на принцессе Марии Доминике Магдалене фон унд цу Лихтенштейн (5 августа 1698 — 2 июня 1724), младшей дочери князя Ханса Адама I, князя Лихтенштейн (1662—1712) и графини Эдмунды Терезы Марии фон Дитрихштейн (1652—1737). У них родилось трое детей:

 Карл Йозеф Антон (17 февраля 1720 — 2 октября 1800), 5-й князь фон Ауэршперг (1783—1800) и князь Зембицкий (герцог Мюнстерберг) (1783—1791)
 Иоганн Адам Йозеф (27 августа 1721 — 11 ноября 1795)
 Мария Терезия (16 августа 1722 — 13 сентября 1732).

Через два года после своей первой жены он 7 мая 1726 года вторично женился на Марии Франциске Анне Ксаверии Антонии Сюзанне Траутсон, графиня цу Фалькенштайн (11 августа 1708 — 12 апреля 1761), дочери графа Иоганна Леопольда Траутсона, 1-го князя цу Фалькенштайна, и его жены, урожденной Марии Терезии Унгнад, графини фон Вейсенвольф. У них было девять детей:

 Мария Анна (13 августа 1730 — 17 марта 1731)
 Йозеф Франц (31 января 1734 — 21 августа 1795), принц-епископ Пассау, кардинал
 Мария Франциска Тереза-Ксаверия Антония Октавия (22 марта 1735 — 16 ноября 1800), муж с 1758 года граф Йозеф Кински-Вхинич-и-Теттау (1734—1790)
 Мария Антония (30 сентября 1739 — 30 июня 1816), муж с 1755 года Гундакар Томас фон Вурмбранд-Штуппах (1375—1791)
 Франц (5 сентября 1741 — 22 октября 1795), женился в 1776 году на баронессе Винценце фон Рехбах (1760—1800)
 Мария Анна (26 апреля 1743 — 8 мая 1816), муж с 1760 года граф Йозеф фон Врбна (ум. 1819)
 Иоганн Баптист (28 февраля 1745 — 3 марта 1816)
 Алоис (20 марта 1747 — 24 марта 1817)
 Франц Ксавьер (19 января 1749 — 8 января 1808), женат с 1803 года на графине Марии Елизаветы Кауниц.

Примечания

Литература 
 Piotr Napierała. Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji (1772—1790). // Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj-dziś-jutro. / Red.: G. Pełczyński, K. Święcicki. — Gniezno: KMB-DRUK, 2009. — S. 91—102. — ISBN 978-83-61352-40-2.
 Marian Tyrowicz. Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludów 1772—1849 — wybór tekstów źródłowych. — Wrocław, 1956.
 Tuma K. z Auersperga. // Ottův Slovník Naučný. — T. 2. — Praha, 1889. — S. 1019—1025.

Ссылки 
 Charles Cawley SILESIA, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
 Miroslav Marek Генеалогия Ауэшпергов
 Ауэршперги. Князья Ауэршперг

Генрих Йозеф Иоганн
Правители Силезии